The Last Oracle – poemat Algernona Charlesa Swinburne’a
 Ostatnia wyrocznia, (ang. The Last Oracle) – powieść Jamesa Rollinsa